Эль-Бурго () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Серрания-де-Ронда. Занимает площадь 117 км². Население — 1981 человек (на 2010 год). Расстояние — 70 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Wikanda

Муниципалитеты Малаги
Населённые пункты Малаги